Canal 25 puede referirse a:

 Canal 25, canal noticiero de San Salvador, El Salvador.
 Canal 25 de Barbastro, Huesca, España.
 Canal 25 de Nicaragua.

Canales de televisión por número